

Patronyme
 Christian Génicot, (1939-2005), fut un journaliste français.
 Jules Genicot, (1852-1929) fut un homme politique belge.
 Léopold Genicot, (1914-1995), fut un historien médiéviste belge et un militant wallon.
 Luc-Francis Genicot, (1938-2007), fut un historien belge,

Toponyme
 L'avenue Jules Genicot est une rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Homonymie
Homonymie de patronyme